Colton Jaret Yellow Horn (né le  à Brocket, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Yellow Horn est né à Brocket dans une famille Pikunis, nation amérindienne de la Confédération des Pieds-Noirs. Après une carrière junior de cinq saisons dans l'ouest canadien, il commence sa carrière professionnelle en Autriche en s'alignant 11 parties avec le EC Red Bull Salzbourg. Il termine toutefois la saison dans l'ECHL avec les Jackals d'Elmira. En 2009-10, il joue pour deux clubs de l'ECHL avant de se joindre aux Americans d'Allen dans la Ligue centrale de hockey. Il aide son club à atteindre la finale du championnat. Les Americans s'inclinent face au Rush de Rapid City.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||67 ||5 ||9 ||14 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||70 ||35 ||51 ||86 ||40 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2005-2006 ||Hurricanes de Lethbridge ||LHOu ||67 ||25 ||50 ||75 ||63 ||6 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|2006-2007 ||Americans de Tri-City ||LHOu ||59 ||40 ||37 ||77 ||57 ||6 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2007-2008 ||Americans de Tri-City ||LHOu ||67 ||48 ||49 ||97 ||63 ||16 ||10 ||11 ||21 ||18
|-
|2008-2009 ||EC Red Bull Salzbourg ||EBEL ||11 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||24 ||5 ||6 ||11 ||10 ||9 ||0 ||4 ||4 ||0
|-
|2009-2010 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Thunder de Stockton ||ECHL ||13 ||2 ||8 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Americans d'Allen || LCH ||43 ||10 ||25 ||35 ||41 ||20 ||10 ||10 ||20 ||20
|-
|2010-2011 || Americans d'Allen || LCH ||66 ||33 ||55 ||88 ||54 ||13 ||6 ||10 ||16 ||24
|-
|2011-2012 || Americans d'Allen || LCH ||58 ||24 ||31 ||55 ||35 ||5 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
| 2012-2013 || Reign d'Ontario || ECHL || 48|| 36|| 22|| 58|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH || 28|| 6|| 12|| 18|| 18|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2013-2014 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 43|| 20|| 23|| 43|| 36|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015|| Nippon Paper Cranes || Asia League || 47|| 21|| 38|| 59|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Orli Znojmo || EBEL || 53 || 28 || 29 || 57 || 36 || 18 || 8 || 21 || 29 || 8
|-
|2016-2017 || HC Plzeň || Extraliga || 11 || 4 || 0 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Orli Znojmo || EBEL || 38 || 19 || 23 || 42 || 28 || 4 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
|2017-2018 || Orli Znojmo || EBEL || 50 || 15 || 24 || 39 || 22 || - || -  || - || - || -
|-
|2018-2019 || Graz 99ers || EBEL || 51 || 24 || 34 || 58 || 51 || 10 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
|2019-2020 || Graz 99ers || EBEL || 11 || 0 || 3 || 3 || 6 || - || -  || - || - || -
|-
|2019-2020 || HK Nitra || Extraliga Slovaque || 32 || 11 || 23 || 34 || 14 || - || -  || - || - || -
|-
| 2020-2021 ||  HSC Csíkszereda || Erste Liga || 30 || 16 || 29 || 45 ||  || 4 || 0 || 4 || 4 || 
|-
| 2020-2021 ||  HSC Csíkszereda || Liga Națională  || 16 || 5 || 15 || 20 || 6 || - || -  || - || - || -

Internationales 

|2005 || ||align="left"| Championnat du monde junior U18 || 6 || 2 || 0 || 2 || 0 ||align="left"|''' Médaille d'argent

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du HC Plzeň
Joueur du Graz 99ers
Joueur du HK Nitra
Joueur du SC Miercurea-Ciuc